Setosellina är ett släkte av mossdjur. Setosellina ingår i familjen Setosellinidae. 

Setosellina är enda släktet i familjen Setosellinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Setosellina